Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1997/1998 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (1995/96 и 1996/97) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
Официальный рейтинг снукеристов на Snooker.org  
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1997 год в снукере
1998 год в снукере